Montmirail (Marne)
 Montmirail (Sarthe)
 Château de Montmirail
 La Celle-sous-Montmirail